Oeffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Leoni Kristin Oeffinger (* 1983), deutsche Sängerin
 Marieke Oeffinger (* 1979), deutsche Schauspielerin